Эве́но-Бытанта́йский национа́льный улу́с (район) () — административно-территориальная единица (улус или район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации.

Административный центр — село Батагай-Алыта.

География 
Эвено-Бытантайский национальный улус (район) расположен на севере Якутии, за Северным полярным кругом, между реками Леной и Яной. Запад района занимает Верхоянский хребет, северо-восток — хребет Кулар. Является одним из самых труднодоступных районов Якутии. Площадь Эвено-Бытантайского района — 52 297,72 км², что составляет приблизительно 1,7 % от общей площади Якутии. По площади данный район крупнее 34 из 85 регионов России, а также некоторых стран мира. Так, по площади Эвено-Бытантайский район займёт промежуточное положение между двумя славянскими странами Хорватией (56,5 тыс. км²) и Боснией и Герцеговиной (51,1 тыс. км²).

Эвено-Бытантайский район (улус) граничит с другими районами (улусами) Якутии:
 на севере — с Булунским,
 на востоке — с Верхоянским,
 на юге — с Кобяйским,
 на западе — с Жиганским.

История 
Эвено-Бытантайский улус (район) является самым молодым по времени образования из ныне существующих в республике. Постановлением Президиума Верховного Совета Якутской АССР от 21 апреля 1989 года из состава Верхоянского района выделен и образован Эвено-Бытантайский национальный улус (район).

Население 

 Национальный состав

Муниципально-территориальное устройство 
Эвено-Бытантайский национальный улус (район), в рамках организации местного самоуправления, включает 3 муниципальных образования со статусом сельских поселений (наслега):

Населённые пункты 
В Эвено-Бытантайский национальный улус входят 4 населённых пункта.

Экономика 
Основными отраслями хозяйства являются оленеводство, мясное табунное коневодство и пушной промысел.

Примечания

Ссылки 

 

Национальные районы и сельсоветы Якутии